Radbruch steht für:

 Radbruch, Gemeinde im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen

Radbruch ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Radbruch (* 1952), deutscher Immunologe und Rheumatologe
 Gustav Radbruch (1878–1949), deutscher Rechtsgelehrter und Politiker (SPD)
 Hans-Heinrich Radbruch (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Radbruch (1841–1922), Kaufmann und Mitglied der Lübecker Bürgerschaft
 Knut Radbruch (* 1936), deutscher Mathematiker
 Lukas Radbruch (* 1959), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Thomas Radbruch (* 1945), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Radbrock
 Rathsbruch